Зазерки — название населённых пунктов.

Россия 
 Зазерки — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.

Украина 
 Зазерки — село в Кролевецком районе Сумской области.